Uveđ, selo u Mađarskoj (Újhegy odnosno Pécsújhegy)
Újhegy (Budimpešta), dio Budimpešte
Nova Gora, selo u kotaru Novom Gradu u Austriji
 mađarsko ime za Dragoslavec Breg u Hrvatskoj